Označení USS Iwo Jima nesla v historii amerického námořnictva tři plavidla:
 USS Iwo Jima (CV-46), letadlová loď třídy Essex stavěná v roce 1945, jejíž stavba však byla po několika měsících zrušena
 USS Iwo Jima (LPH-2), vrtulníková výsadková loď, vedoucí loď své třídy sloužící v letech 1961–1993
 USS Iwo Jima (LHD-7), vrtulníková výsadková loď třídy Wasp sloužící od roku 2001